Toponímia:
 Chang'an, capital de la Xina antiga 
 Chang Bhakar estat tributari protegit de l'Índia a les Províncies Centrals, subprovíncia de Chota Nagpur 
 Biografies:
 Chang Ch'ün o Chang Chun (1889 - 1990), primer ministre de la República de la Xina i membre prominent del Kuomintang
 Chang Myon (1899 - 1966) polític i diplomàtic de Corea del Sud 
 Princesa Chang Ping (1629 - 1646), princesa durant la Dinastia Ming
 Chang Kai-Chen (1991), tennista taiwanesa 
 Chang i Eng Bunker (Siam, 1811 - Estats Units, 1874), germans bessons units pel tors la condició i origen dels quals va originar el terme germans siamesos 
 Chang Ji (1099 –1050 aC), fundador de la Dinastia Zhou 
 Chang Jiang, denominació del riu Iang-Tsé a l'Àsia oriental 
 Meng Chang (919 –965), emperador de l'Estat de Shu (934 -965) 
 Sarah Chang (Filadèlfia, Pennsilvània, 1980), violinista estatunidenca d'origen coreà 
 Sylvia Chang (Chiayi, Taiwan, 1953), actriu, escriptora, productora, i directora de cinema 
 Yao Chang (331–394), formalment Emperador Wuzhao dels Qin anteriors 
 Chang: A Drama of the Wilderness (1927), pel·lícula documental estatunidenca que explica la vida d'un pagès pobre de Siam